ICRT ist die Abkürzung für:

 Instituto Cubano de Radio y Televisión
 International Consumer Research & Testing

Abkürzung